Соколовское сельское поселение — муниципальное образование в Гулькевичском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Соколовский сельский округ.

Административный центр — село Соколовское.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Гулькевичского района Краснодарского края
Муниципальные образования Гулькевичского района